Esmeralda — pedra/variedade de mineral
Esmeralda (cor)
Esmeralda (orquídea)

Geografia 
Esmeralda (Rio Grande do Sul) - município brasileiro
Esmeraldas (Minas Gerais) - município brasileiro
Esmeralda (Rubineia) - distrito brasileiro
Esmeralda (Santa Fé) - comuna argentina
Esmeraldas (província) - no Equador
Esmeraldas (cantão) - no Equador
Esmeraldas (cidade) - no Equador

Cinema 
 Esmeralda (1922) —  filme mudo britânico de 1922, adaptado do romance Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
 Esmeralda (personagem da Disney) — personagem do filme O Corcunda de Notre-Dame produzido pela Walt Disney Pictures de 1996

Televisão 
 Esmeralda (telenovela) — mexicana que foi produzida por Salvador Mejía Alejandre (1997).
 Esmeralda (telenovela brasileira) — produzida pelo SBT em parceria com a Televisa (2004-2005)
 Esmeralda (telenovela venezuelana) — produzida pela Venevisión (1971)
 Esmeraldas (telenovela) — colombiana, produzida pela Caracol Televisión (2015)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de prenomes